Collegio elettorale di Langhirano – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Langhirano – collegio elettorale del Regno d'Italia